Friedenshöhe bezeichnet:
 Friedenshöhe (Magdeburg), Siedlung im Stadtteil Sudenburg der Stadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Friedenshöhe (Bernau bei Berlin), Siedlung im Stadtteil Lobetal der Stadt Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Friedenshöhe, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Owczarnia (Ostróda) in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedenshöhe (Meller Berge), Nebenkuppe des Stuckenbergs in den Meller Bergen, Osnabrücker Hügelland, Niedersachsen
 Friedenshöhe (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal